«Хёугесунн» () — норвежский футбольный клуб из одноимённого города. Основан в 1993 году. Домашние матчи проводит на стадионе «Хёугесунн», вмещающем 8 750 зрителей. Действующий участник Элитсерии, высшего дивизиона чемпионата Норвегии по футболу.

Бронзовый призёр чемпионата Норвегии сезона 2013 года.

История клуба 
Клуб основан 28 октября 1993 года в результате слияния клубов «Йерв 1919» и «СК Хаугар».

В сезоне 2009 клуб одержал победу в Первом дивизионе Норвегии и вышел в Типпелигу. Последний раз в высшей лиге чемпионата Норвегии клуб участвовал в сезоне 2000, когда по итогам сезона покинул элитный дивизион.

В 2007 году в розыгрыше национального кубка будучи клубом Первого дивизиона дошел до финала кубка Норвегии, в котором уступил клубу «Лиллестрём» со счетом 0:2.

В сезоне 2013 впервые в своей истории вошел в тройку лучших команд норвежского первенства.

Текущий состав 

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|- bgcolor="#DFEDFD"

|-
! colspan="11" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|- bgcolor="#DFEDFD"

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|- bgcolor="#DFEDFD"

Достижения клуба 
 Элитсерия
  Бронзовый призер (1): 2013

 ОБОС-Лига
  Чемпион (1): 2009

 Кубок Норвегии
 Финалист (3): 1961*, 1979*, 2007, 2019

Статистика выступлений

Тренеры клуба 
  Конни Карлссон (1994 – Декабрь 1998)
  Ааге Стин (Январь 1999 – Август 2000)
  Кьель-Инге Браатвейт (Август 2000 – Декабрь 2002)
  Харальд Аабрекк (2002 – 2005)
  Руне Скарсфьорд (Январь 2006 – Декабрь 2008)
  Ястен Гриндхауг (Январь 2009 – Декабрь 2015)
  Марк Демпси (Январь 2016 – Июль 2016)
  Андреа Лоберто (врио) (Июль 2016 – Октябрь 2016)
  Эрик Хорнеланд (Октябрь 2016 – Январь 2019)
  Ястен Гриндхауг (Январь 2019 – )

Выступления в еврокубках 

 Выступление будучи клубом «СК Хаугар».

Известные игроки 
  Ховард Нортвейд
  Кристиан Гриндхейм
  Александр Содерлунд
  Йоне Самуэльсен
  Тронд Эрик Бертелсен
  Мортен Берре
  Кеннет Хойе
  Тригве Нигард
  Никола Джурджич
  Карлос Кастро
  Родольфо Родригес

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба
 Профиль на worldfootball.net 
 Профиль на transfermarkt.com 
 Профиль на soccerpunter.com 
 Профиль на soccerway.com 
 Профиль на soccer365.ru 
 Профиль на ceroacero.es

Футбольные клубы Норвегии
ФК «Хёугесунн»